Partikeleffekt steht für:
 Effekt in der Computeranimation, siehe Partikelsystem
 Partikeleffekt (Medizin) im Zusammenhang mit lungengängigen Feinststäuben